Динайлур (), от  «ужасная кошка» и  crassus — «плотный», «крепкий» — крупный (ростом примерно с ягуара) представитель вымершего семейства кошкоподобных хищников нимравид, или «ложных саблезубых тигров». Типовой и пока что единственный представитель рода Dinaelurus. Существовал на Земле в течение примерно 10,2 миллионов лет, с 30,8 по 20,8 миллиона лет назад.

Внешний вид и строение 
Череп динайлура отличается от черепов других нимравид отсутствием признаков саблезубости. Их клыки больше похожи на клыки современных пантер.

Череп очень широкий с короткой лицевой областью.

Зубная формула .

Места и древность находок 
Найден на территории США (Орегон), в отложениях олигоцена (26,2—23,6 млн лет назад). Назван и описан палеонтологом Итоном в 1922 году. Отнесён к подсемейству Nimravinae Флинном и Галиано в 1982 году и Брайентом в 1991 году, а к нимравидам — собственно Итоном, а также Л. Мартином в 1998 году.

Примечания

Ссылки 
 Век млекопитающих — Dinaelurus

Нимравиды
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1922 году
†